

Persone 
Andreea Orosz – cestista rumena
Ferenc Orosz – calciatore ungherese
Helma Orosz – politica tedesca

Altro 
4201 Orosz – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Oroszi